Raggl ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Raggl (* 1992), österreichischer Mountainbiker
 Peter Raggl (* 1968), österreichischer Politiker (ÖVP)

Raggl bezeichnet:

 Raggl (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft der Gemeinde Wolfsberg in Kärnten